De Hakkesplaats is een oud straatje in Klein Italië, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Het straatje loopt in westelijke richting van de Jodenstraat tot aan de Maasstraat. tot in de tweede helft van de 20e eeuw liep het straatje tot aan de Havenkade, maar deze is in de jaren 90 afgebroken. In de 17e eeuw woonde aan dit straatje ene Martin Hacken, naar wie het straatje vernoemd is. Hij inde destijds tienden voor de stad. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd op dezelfde plek de Maasboulevard aangelegd. Tijdens de herontwikkeling van deze Maasboulevard is het straatje verdwenen.

Externe link 
 LEM historische encyclopedie
 Vestingwerken op een kaart uit 1842 Aan de westzijde ligt de Hakkesplaats.

Straat in Venlo binnenstad